Клубный кубок UNCAF 1973 — третий розыгрыш футбольного турнира под названием Турнир Фратернитад. Турнир был сыгран по круговой системе в одной группе из шести клубов. Участники по-прежнему представляли три государства — Гватемала, Коста-Рика и Сальвадор. Трофей во второй раз подряд завоевал коста-риканский клуб «Саприсса».

Участники 

  Комуникасьонес — чемпион Гватемалы сезона 1972.
  Мунисипаль — 2-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1972.
  Саприсса — чемпион Коста-Рики сезона 1972.
  Алахуэленсе — 2-е место в чемпионате Коста-Рики сезона 1972.
  Атлетико Марте — чемпион Сальвадора сезона 1972.
  Ювентуд — 2-е место в чемпионате Сальвадора сезона 1972.

Результаты

Плей-офф за 1 место

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF

1973